Silent Hill (littéralement  : « colline silencieuse ») est le nom d'une ville fictive qui donne leur titre aux œuvres suivantes  :
 Silent Hill, série de jeux vidéo ;
 Silent Hill (1999), premier titre de cette série de jeux ;
 Silent Hill (2006), film de Christophe Gans, adapté de la série de jeux ;
 Silent Hill: Revelation 3D (2012), film de Michael J. Bassett, suite de ce film.
 Silent Hill, série de bandes dessinées inspirée des jeux. 

Homonymie de titre